Aurel (Drôme)
Aurel (Vaucluse)